São Bento do Sul kan syfta på:

Brasilien 

 São Bento do Sul (kommun), Santa Catarina, 
 São Bento do Sul (ort), Santa Catarina,